Храм Флора и Лавра — название православных храмов, освящённых во имя святых мучеников Флора и Лавра.

Обиходные названия: Флоровская церковь, Фроловская церковь.

Престольный праздник — .

Россия 
 Церковь Флора и Лавра — в селе Игумново Московской области.
 Церковь Флора и Лавра — в городе Кашира Московской области.
 Церковь Флора и Лавра на Зацепе — в Москве.
 Церковь Флора и Лавра у Мясницких ворот — в Москве.
 Церковь Флора и Лавра — в Новгороде.
 Церковь Флора и Лавра — в селе Пирогово Свердловской области.
 Церковь Флора и Лавра — в городе Пролетарск Ростовской области.
 Храм Флора и Лавра — в селе Степурино Тверской области.
 Церковь Флора и Лавра — в Суздале.
 Храм Святых Флора и Лавра — в Туле.
 Храм Флора и Лавра — в селе Ям Московской области.
 Церковь Флора и Лавра — в Ярославле (утрачен).

Молдавия 
 Церковь Флора и Лавра — в Куниче.